Straight Up désigne :
Straight up, une boisson alcoolisée qui est agitée ou remuée avec de la glace, puis filtrée et servie dans un verre à pied sans glace.
Straight Up, une chanson de Paula Abdul.
Straight Up, une série télévisée canadienne.
Straight Up, un film américain sorti en 2019.